Windmeijer ist der Nachname folgender Personen:

 Frank Windmeijer (* 1964), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jeroen Windmeijer (* 1969), niederländischer Autor